Jako kyselina kumarová (sumární vzorec C9H8O3, molární hmotnost 164,16 g/mol) se označují tři izomery monohydroxyskořicové kyseliny:

 Kyselina o-kumarová
 Kyselina m-kumarová
 Kyselina p-kumarová